Сергей Кутепов:
 Кутепов, Сергей Иванович (1853—1905) — русский военный деятель, командир лейб-гвардии 2-го Царскосельского стрелкового батальона.
 Кутепов, Сергей Михайлович (род. 1949) — советский и российский учёный, ректор УГМУ (2005—2017), член-корреспондент РАН (2016).